Der Lausanne-Marathon ist ein Marathonlauf in Lausanne, der seit 1993 jährlich Ende Oktober durchgeführt wird. Neben der Originaldistanz von 42,195 km werden auch die Strecken Halbmarathon, Viertelmarathon und ein Mini-Kinder-Marathon über 4,219 Kilometer gelaufen.

Strecke 

Die Strecke beginnt an der Place de Milan und führt entlang des Genfersee nach Osten aus der Stadt. Über Pully und Paudex geht es nach Lutry, wo sich der Wendepunkt des Viertelmarathons befindet, während die anderen Läufe an Villette vorbei und durch Cully, Rivaz, Saint-Saphorin, Corseaux und Vevey und erreichen den Wendepunkt ihrer Strecke in La Tour-de-Peilz. Seit 2007 befindet sich auch der Start für den Halbmarathon in La Tour-de-Peilz, allerdings nicht unmittelbar beim Wendepunkt. Das Ziel aller Strecken ist vor dem Olympischen Museum in Lausanne.

Statistik

Streckenrekorde 

 Männer: 2:10:05 h, Tesfaye Eticha (ETH), 2003
 Frauen: 2:29:04 h, Tegla Loroupe (KEN), 2002

Siegerlisten

Marathon 
Quelle für Ergebnisse vor 1998: ARRS

Halbmarathon

Entwicklung der Finisherzahlen

Siehe auch 

 Liste von Marathonläufen
 Swiss Runners – Dachorganisation der Schweizer Laufveranstalter.

Weblinks 

 Offizielle Website
 Lausanne-Marathon auf marathoninfo.free.fr
 Laufberichte und Meldungen vom Lausanne-Marathon auf marathon4you.de

Einzelnachweise 

Marathon mit Halbmarathon
Laufveranstaltung in der Schweiz
Marathon